Termenul „atmosferă (unitate)” se poate referi la:
 Atmosferă fizică, o presiune standard, folosită și ca unitate
 Atmosferă tehnică, o unitate de presiune folosită în sistemul tehnic de unități de măsură